Asp eller ASP kan syfta på:

 Asp (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet
 Asp (träd) ‒ ett träd
 Asp (fisk) ‒ en fisk
 Asp ‒ en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner, se asparaginsyra 
 ASP ‒ en Microsoft-teknik för dynamiska webbsidor Active Server Pages
ASP.NET ‒ används för att skapa dynamiska webbsidor 
 ASP ‒ IATA:s kod för en flygplats i Australien, se Alice Springs Airport
 ASP ‒ en affärsrörelse som erbjuder databaserade tjänster till konsumenter över ett nätverk, se Application Service Provider
 ASP  ‒ signalbehandling analog signal processing av analoga signaler som sker med analoga medel, se Analog signalbehandling
 ASP ‒ ett svenskt register som Rikspolisstyrelsen för enligt lag för att behandla personuppgifter, se Allmänna spaningsregistret
 ASP (musikgrupp) ‒ ett tyskt rockband från Frankfurt am Main som grundades 1999